Barwinek (Vinca) – rodzaj krzewinek z rodziny toinowatych
 Vinča –  tell zlokalizowany na przedmieściach Belgradu